Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Катерина Бондаренко виграла титул, перемігши у фіналі Яніну Вікмаєр з рахунком 7–6(7), 3–6, 7–6(4).

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

DFS Classic Singles
2008